Василий (Попович)
 Василий (Попович) (1796—1864) — грекокатолический епископ Мукачевский, русинский общественный деятель.
 Василий (Попович) (1860—1938) — епископ Сербской православной церкви, митрополит Баня-Лукский.